Los Ceibos puede referirse a:
 Los Ceibos (Ecuador), barrio de Guayaquil;
 Los Ceibos (Argentina), localidad de la Provincia de Entre Ríos.